Боттичини, Рафаэлло
 Боттичини, Франческо